A 2014-es katalán rali (hivatalosan: 50º RallyRACC Catalunya – Costa Daurada) volt a 2014-es rali-világbajnokság tizenkettedik versenye. Október 23. és 26. között került megrendezésre, 17 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 372,96 kilométert tett ki. A 65 indulóból 56 ért célba.

Szakaszok

Szuperspeciál (Power Stage)

Végeredmény

Külső hivatkozások 
A verseny hivatalos honlapja
Eredmények az ewrc-results.com honlapon

Spanyolország
Autóversenyzés Spanyolországban
Katalónia sportélete